Massimiliano Marsili
Giovanni M. Marsili

Outros
Marsili (vulcão)

Desambiguação